Olin steht für:

 Olin Corporation, US-amerikanisches Chemieunternehmen

Olin ist der Name folgender Orte

in Polen:
 Olin (Wronki), in der Gmina Wronki

in den Vereinigten Staaten:
 Olin (Indiana), im Warren County
 Olin (Iowa), im Jones County
 Olin (Kentucky), im Jackson County
 Olin (North Carolina), im Iredell County
 Olin (Texas), im Hamilton County

Olin ist der Familienname folgender Personen:
 Abram B. Olin (1808–1879), US-amerikanischer Politiker
 Bob Olin (1908–1956), US-amerikanischer Boxer
 Elisabeth Olin (1740–1828), schwedische Opernsängerin
 Gideon Olin (1743–1823), US-amerikanischer Politiker
 Henry Olin (1768–1837), US-amerikanischer Politiker
 Jannica Olin, schwedische Schauspielerin und Filmschaffende 
 Jean Olin (1891 oder 1894–1972), französischer Maler und Dekorateur
 Jim Olin (1920–2006), US-amerikanischer Politiker
 Johan Olin (1883–1928), finnischer Ringer
 Kalevi Olin (* 1945), finnischer Sportwissenschaftler, Parlamentarier und Sportfunktionär
 Ken Olin (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Kristina Axén Olin (* 1962), schwedische Politikerin
 Lena Olin (* 1955), schwedische Schauspielerin
 Nelly Olin (1941–2017), französische Politikerin
 Steve Olin (1965–1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Stig Olin (1920–2008), schwedischer Schauspieler, Regisseur und Musiker
 Tom Olin (* um 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ulla Olin-Nilson (1920–2009), finnische Schriftstellerin
 William M. Olin (1845–1911), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch: 
 Ohlin
 Ollin